La moire, un tissu et par extension l'effet visuel analogue à celui provoqué par ce textile (éclat changeant, apparence ondée et chatoyante).
 Emmanuel Moire (né en 1979), chanteur français.
 MOIRE, un démonstrateur de satellite à membrane diffractive.

Voir aussi